Авиано́сец:
 Авианосец — военный корабль
 Авианосец — причёска